Porsche 928 — спортивный автомобиль компании Porsche, выпускавшийся с 1977 по 1995 год. В 1978 году 928 признали «европейским автомобилем года». Это первый и единственный раз, когда автомобиль Porsche выиграл этот конкурс. Также, это единственный случай, когда его выиграл спортивный автомобиль вообще.

История 

История 928-й модели началась в 1971 году, когда компания задумалась о замене Porsche 911, который просуществовал значительно дольше запланированного срока. Было рискованно строить будущее компании, полагаясь только на эту модель. Поэтому было принято решение о создании замены 911-й модели, хотя по сути модель 928 не являлась ею, так как была больше, тяжелее, мощнее и дороже.

К 1973 году опытный образец был смонтирован и испытан. В этот момент разразившаяся Арабо-израильская война создала угрозу энергетического кризиса. Большие, пожирающие бензин машины перестали пользоваться спросом. Это стало прямым попаданием и в 928, и в фирму. Проект был немедленно заморожен и производство отложили до 1977 года.
Серийный 928, представленный на Женевском автосалоне, имел уменьшенный до 4,5 л. объём и пониженную до 240 л. с. мощность. Конечно, он был медленнее, чем первоначально запланированный, но зато заметно экономичней. Кроме нового двигателя V8, этот автомобиль был также оснащен новым изобретением — задней подвеской Weissach, которая допускала пассивное управление задними колесами. Обычные задние подвески создают расхождение при торможении, что приводит к избыточной поворачиваемости. Weissach компенсирует расхождение и, таким образом, стабилизирует управляемость. Это сделало 928 безопасным автомобилем.

Кузов, спроектированный Вольфгангом Мёбиусом под руководством Анатолия Лапина, был по большей части из гальванизированной стали, но двери, передние крылья и капот были выполнены из алюминия для снижения веса машины. Внешний вид автомобиля был менее самоуверенным, чем у Porsche 911, 4-местный салон более просторным и удобным. С годами рабочий объём двигателя этого автомобиля увеличился, возросла максимальная мощность, значительно улучшились характеристики. Авторитет модели поднялся на новую высоту. Однако через несколько лет после начала выпуска продажи машины оставляли желать лучшего, особенно в США, где из-за высоких цен они были очень низки. Тем не менее, вслед за «928» последовали её варианты «928 S», затем «S2», «S3» (только для США), «S4», «GT» и «GTS».

Покупатели считали 928 чрезмерно дорогим и совершенно другим автомобилем Porsche. Спрос на 911 оставался на высоком уровне. С самого начала модели 928 пришлось бороться за внимание покупателей. К концу 1980-х годов фирма выпускала их поштучно. Будь руководство менее амбициозным, 928 следовало снять с производства.

Однако, главная угроза выживанию возникла со стороны конкурентов. В 1989 году Mercedes-Benz запустил в производство превосходно спроектированный 500SL. Этот автомобиль, — почти с такой же скоростью, как Porsche, но более удобный и дешевый — был более привлекателен. С этого момента 928 вынужден был бороться за выживание. Годом позже, BMW 850i добавил неприятностей. Перспективы развития рынка 928 стали туманными. В конце 1980-х годов объём производства катастрофически упал. Фирма собирала менее тысячи автомобилей в год, а в середине 1990-х — по одному в день.

Примечания

Ссылки 
 1977 Porsche 928. Porsche.com. — Описание модели раннего выпуска в разделе исторических автомобилей марки.
 Porsche 928: свой среди чужих, чужой среди своих. Рассказываем историю гран-туризмо, который ставил пуристов на уши задолго до Cayenne

928
Европейский автомобиль года